Avricourt kan syfta på:

 Avricourt, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Avricourt, Moselle, fransk kommun i departementet Moselle
 Avricourt, Oise, fransk kommun i departementet Oise